Булоло () — город в восточной части Папуа — Новой Гвинеи, в провинции Моробе.

География 
Расположен на реке Булоло (приток реки Маркхам), в 32 км к северо-западу от города Вау и в 43 км к югу от Лаэ, на высоте 793 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 23 910 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Ранее в районе города осуществлялась добыча золота. Сегодня основой экономики является лесная промышленность. Начиная 1950-х годов Булоло соединён с портом Лаэ автомобильной дорогой. Имеется небольшой аэропорт.

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи
Моробе